Hermann Geis ist der Name folgender Personen:

* Hermann Geis (General) (1878–1958), deutscher Generalmajor
 Hermann Geis (Fußballspieler) (vor 1898–nach 1902), deutscher Fußballtorhüter